Сельское поселение «Цугол» — муниципальное образование в составе муниципального района «Могойтуйский район» Агинского Бурятский округа в Забайкальском крае Российской Федерации.

Административный центр — село Цугол.

Глава сельского поселения — Дондокова Цыпылма Бороевна.

География 
Площадь поселения 3610 га.

Население

Достопримечательности 
Цугольский дацан — был построен здесь в 1830-е годы.

Люди, связанные с муниципальным образованием 
Здесь свои детские годы провёл Александр Михайлов — советский и российский актёр театра и кино.

Примечания 

Муниципальные образования Могойтуйского района
Сельские поселения Забайкальского края